Good for You puede hacer referencia a:

 «Good for You», canción de Selena Gomez de 2015.
 Good for You, álbum de Aminé de 2017. 
 «Good 4 U», canción de Olivia Rodrigo de 2021.